Franciaország
La Celle, település Franciaországban, Allier megyében
La Celle, település Franciaországban, Cher megyében
La Celle, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
La Celle, település Franciaországban, Var megyében
La Celle-en-Morvan, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
La Celle-sous-Chantemerle, település Franciaországban, Marne megyében
La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
La Celle-sur-Nièvre, település Franciaországban, Nièvre megyében
La Celle-Condé, település Franciaországban, Cher megyében
La Celle-sur-Morin, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
La Celle-sur-Loire ,település Franciaországban, Nièvre megyében
La Celle-sous-Montmirail, település Franciaországban, Aisne megyében
La Celle-Saint-Cyr, település Franciaországban, Yonne megyében